Arismendi peut désigner :

Patronymes 
 Daniel Arismendi (né en 1982), footballeur international vénézuélien ;
 Diego Arismendi (né en 1988), footballeur international uruguayen ;
 Juan Bautista Arismendi (1775-1841), général vénézuélien ;
 Marina Arismendi (née en 1949), femme politique uruguayenne.

Toponymes

Arismendi : municipalité de l'État de Barinas ;
 Arismendi : municipalité de l'État de Nueva Esparta ;
 Arismendi : municipalité de l'État de Sucre ;
 Arismendi : chef-lieu de la municipalité de Arismendi dans l'État de Barinas ;
 Arismendi : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Barinas ;
 Juan Bautista Arismendi : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Casacoima dans l'État de Delta Amacuro.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme